Cessford (Alberta)
 Cessford (Eastville)
 Cessford (Scottish Borders)